Танбинь () — вьетнамский топоним:
 Танбинь — городской район города Хошимин.
 Танбинь — община в уезде Биньтан, провинция Виньлонг.
 Танбинь — городская община-коммуна в уезде Бактануен, провинция Биньзыонг.
 Танбинь — община в уезде Лази, провинция Биньтхуан.
 Танбинь — община в уезде Ньысуан, провинция Тханьхоа.
 Танбинь — община в уезде Фунгхьеп, провинция Хаузянг.
 Танбинь — община в уезде Винькыу, провинция Донгнай.